Канбан (от  «рекламный щит, вывеска») — метод управления разработкой, реализующий принцип «точно в срок» и способствующий равномерному распределению нагрузки между работниками. При данном подходе весь процесс разработки прозрачен для всех членов команды. Задачи по мере поступления заносятся в отдельный список, откуда каждый разработчик может извлечь требуемую задачу.

Канбан — наглядная система разработки, показывающая, что необходимо создать, когда и сколько. Метод основан на одноименном методе в производственной системе «Тойоты» и бережливом производстве.

Основные принципы 
Канбан основан на четырёх основных принципах:
 Базирование на существующих методах разработки. Канбан начинается с существующих методов разработки и стимулирует в них повышающие эффективность разработки изменения.
 Предварительная договорённость о проведении важных изменений. Команда разработчиков должна учитывать, что постоянные изменения — это способ улучшить существующий процесс разработки, однако проведение глобальных перемен имеет большой риск. Канбан поощряет небольшие и эволюционные изменения.
 Уважение к существующему порядку, ролям и обязанностям.
 Поощрение инициативы. Приветствуются проявления инициативы каждого разработчика.

См. также 
 Бережливая разработка программного обеспечения

Примечания 

Разработка программного обеспечения
Технологии организации программирования